El término Ilse puede referirse a:

 El asteroide (249) Ilse;
 la cantante Ilse;
 la princesa Ilse de la mitología germana e
 Instituto Libre de Segunda Enseñanza.
 Intérprete de Lengua de Signos Española